|-
| 101201 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101202 - || || 19 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101203 - || || 23 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101204 - || || 17 de setembre, 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 101205 - || || 25 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101206 - || || 25 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101207 - || || 25 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101208 - || || 27 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101209 - || || 27 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101210 - || || 26 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101211 - || || 26 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101212 - || || 27 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101213 - || || 28 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101214 - || || 28 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101215 - || || 30 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101216 - || || 30 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101217 - || || 16 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101218 - || || 16 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101219 - || || 16 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101220 - || || 17 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101221 - || || 18 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101222 - || || 20 de setembre, 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 101223 - || || 25 de setembre, 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 101224 - || || 20 de setembre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 101225 - || || 20 de setembre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 101226 - || || 20 de setembre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 101227 - || || 19 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101228 - || || 19 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101229 - || || 21 de setembre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 101230 - || || 21 de setembre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 101231 - || || 21 de setembre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 101232 - || || 29 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101233 - || || 19 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101234 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101235 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101236 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101237 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101238 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101239 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101240 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101241 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101242 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101243 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101244 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101245 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101246 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101247 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101248 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101249 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101250 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101251 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101252 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101253 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101254 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101255 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101256 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101257 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101258 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101259 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101260 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101261 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101262 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101263 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101264 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101265 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101266 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101267 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101268 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101269 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101270 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101271 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101272 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101273 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101274 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101275 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101276 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101277 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101278 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101279 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101280 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101281 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101282 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101283 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101284 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101285 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101286 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101287 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101288 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101289 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101290 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101291 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101292 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101293 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101294 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101295 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101296 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101297 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101298 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101299 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101300 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
1